Климентово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Климентово — село в Варненской области.
 Климентово — село в Великотырновской области.

Украина 
 Климентово — село в Подольском районе Одесской области.
 Климентово — село в Ахтырском районе Сумской области.